Сараж — ручей в городе Ишимбае и Ишимбайском районе Башкортостана. Левый приток реки Термень-Елги. Исток находится у Куланской горы. В истоке и начальном отрезке ручей имеет сухое русло.

Вдоль ручья в ишимбайском микрорайоне Нефтянике проходит улица Сараш.

Примечания 

Реки Ишимбайского района
Реки Ишимбая